|-
|(136001)||2002 VS43|| align=right|15,5|| align=right|2,792|| align=right|0,160|| align=right|4,64|| align=right|4,663||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136002)||2002 VZ43|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,212|| align=right|10,59|| align=right|4,387||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136003)||2002 VB53|| align=right|16,0|| align=right|2,598|| align=right|0,170|| align=right|0,98|| align=right|4,186||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136004)||2002 VR55|| align=right|15,8|| align=right|2,725|| align=right|0,193|| align=right|1,74|| align=right|4,498||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136005)||2002 VB56|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,108|| align=right|5,96|| align=right|4,526||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136006)||2002 VR56|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,300|| align=right|15,16|| align=right|4,126||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136007)||2002 VU59|| align=right|15,3|| align=right|2,938|| align=right|0,009|| align=right|2,42|| align=right|5,036||MBA||3. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(136008)||2002 VB60|| align=right|16,0|| align=right|2,620|| align=right|0,260|| align=right|6,21|| align=right|4,240||MBA||3. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(136009)||2002 VM61|| align=right|16,1|| align=right|2,707|| align=right|0,091|| align=right|2,05|| align=right|4,452||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136010)||2002 VJ63|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,146|| align=right|5,26|| align=right|4,138||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136011)||2002 VB64|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,179|| align=right|13,54|| align=right|4,415||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136012)||2002 VG64|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,230|| align=right|6,87|| align=right|4,649||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136013)||2002 VP66|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,188|| align=right|2,58|| align=right|4,630||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136014)||2002 VV67|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,221|| align=right|10,93|| align=right|4,214||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136015)||2002 VT68|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,049|| align=right|23,63|| align=right|5,597||MBA||7. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136016)||2002 VQ71|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,117|| align=right|9,73|| align=right|4,563||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136017)||2002 VH74|| align=right|15,2|| align=right|2,891|| align=right|0,050|| align=right|3,61|| align=right|4,915||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136018)||2002 VP76|| align=right|14,6|| align=right|2,904|| align=right|0,112|| align=right|11,89|| align=right|4,948||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136019)||2002 VP77|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,116|| align=right|5,35|| align=right|4,694||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136020)||2002 VM81|| align=right|16,5|| align=right|2,212|| align=right|0,201|| align=right|4,32|| align=right|3,289||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136021)||2002 VR82|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,110|| align=right|12,48|| align=right|5,103||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136022)||2002 VV82|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,130|| align=right|23,06|| align=right|5,284||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136023)||2002 VW85|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,246|| align=right|27,15|| align=right|5,628||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136024)||2002 VK87|| align=right|14,7|| align=right|2,741|| align=right|0,108|| align=right|5,84|| align=right|4,538||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136025)||2002 VH88|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,024|| align=right|4,42|| align=right|4,477||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136026)||2002 VY96|| align=right|15,3|| align=right|2,923|| align=right|0,112|| align=right|10,25|| align=right|4,996||MBA||12. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136027)||2002 VS100|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,078|| align=right|4,09|| align=right|4,364||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136028)||2002 VR101|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,131|| align=right|29,09|| align=right|5,479||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136029)||2002 VU104|| align=right|15,6|| align=right|2,714|| align=right|0,135|| align=right|4,34|| align=right|4,470||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136030)||2002 VV104|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,066|| align=right|8,59|| align=right|4,589||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136031)||2002 VK109|| align=right|14,8|| align=right|3,025|| align=right|0,088|| align=right|9,26|| align=right|5,260||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136032)||2002 VP110|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,233|| align=right|12,29|| align=right|5,488||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136033)||2002 VM113|| align=right|15,4|| align=right|2,911|| align=right|0,130|| align=right|2,99|| align=right|4,965||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136034)||2002 VU117|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,164|| align=right|24,52|| align=right|4,661||MBA||13. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136035)||2002 VC120|| align=right|15,2|| align=right|2,838|| align=right|0,243|| align=right|6,39|| align=right|4,780||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136036)||2002 VK122|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,198|| align=right|8,99|| align=right|4,528||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136037)||2002 VG129|| align=right|15,0|| align=right|2,760|| align=right|0,045|| align=right|2,91|| align=right|4,584||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136038)||2002 WR|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,295|| align=right|33,15|| align=right|4,577||MBA||20. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136039)||2002 WR4|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,183|| align=right|8,18|| align=right|4,528||MBA||21. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136040)||2002 WL7|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,139|| align=right|0,55|| align=right|5,405||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136041)||2002 WY11|| align=right|15,2|| align=right|2,789|| align=right|0,254|| align=right|11,83|| align=right|4,658||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136042)||2002 WJ12|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,264|| align=right|17,74|| align=right|4,572||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136043)||2002 WB14|| align=right|16,0|| align=right|2,743|| align=right|0,090|| align=right|5,34|| align=right|4,541||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136044)||2002 XH6|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,281|| align=right|7,29|| align=right|4,280||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136045)||2002 XK8|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,154|| align=right|6,24|| align=right|4,449||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136046)||2002 XW8|| align=right|15,2|| align=right|3,023|| align=right|0,054|| align=right|4,17|| align=right|5,256||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136047)||2002 XK16|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,022|| align=right|11,09|| align=right|5,231||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136048)||2002 XD17|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,027|| align=right|14,25|| align=right|5,539||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136049)||2002 XN23|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,171|| align=right|9,24|| align=right|4,397||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136050)||2002 XH26|| align=right|15,0|| align=right|2,899|| align=right|0,063|| align=right|6,43|| align=right|4,934||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136051)||2002 XF27|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,109|| align=right|7,23|| align=right|4,654||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136052)||2002 XL30|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,077|| align=right|13,44|| align=right|5,338||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136053)||2002 XQ30|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,259|| align=right|12,92|| align=right|4,301||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136054)||2002 XN33|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,161|| align=right|13,78|| align=right|4,380||MBA||7. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136055)||2002 XR36|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,172|| align=right|15,60|| align=right|4,631||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136056)||2002 XQ49|| align=right|15,6|| align=right|3,018|| align=right|0,190|| align=right|1,40|| align=right|5,243||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136057)||2002 XZ49|| align=right|15,9|| align=right|2,852|| align=right|0,072|| align=right|1,40|| align=right|4,815||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136058)||2002 XH53|| align=right|15,4|| align=right|2,778|| align=right|0,203|| align=right|3,02|| align=right|4,630||MBA||10. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136059)||2002 XV55|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,087|| align=right|12,73|| align=right|5,366||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136060)||2002 XD73|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,208|| align=right|9,32|| align=right|4,586||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136061)||2002 XK75|| align=right|16,0|| align=right|2,677|| align=right|0,220|| align=right|3,22|| align=right|4,379||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136062)||2002 XJ76|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,153|| align=right|3,79|| align=right|5,250||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136063)||2002 XC78|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,061|| align=right|14,09|| align=right|5,180||MBA||11. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136064)||2002 XW83|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,202|| align=right|13,90|| align=right|4,400||MBA||13. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136065)||2002 XD84|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,193|| align=right|14,48|| align=right|4,554||MBA||13. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(136066)||2002 XU84|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,203|| align=right|16,98|| align=right|5,319||MBA||11. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(136067)||2002 XK88|| align=right|13,9|| align=right|2,645|| align=right|0,345|| align=right|28,20|| align=right|4,302||MBA||12. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136068)||2002 XH93|| align=right|15,1|| align=right|3,120|| align=right|0,107|| align=right|6,23|| align=right|5,510||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136069)||2002 XO98|| align=right|16,1|| align=right|2,893|| align=right|0,077|| align=right|2,83|| align=right|4,920||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136070)||2002 XO102|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,302|| align=right|8,96|| align=right|4,637||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136071)||2002 XF106|| align=right|15,0|| align=right|2,994|| align=right|0,069|| align=right|7,51|| align=right|5,180||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136072)||2002 YN|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,284|| align=right|10,09|| align=right|4,648||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136073)||2002 YH6|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,077|| align=right|12,61|| align=right|5,365||MBA||28. prosince 2002||Needville||Needville
|-
|(136074)||2002 YJ16|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,076|| align=right|25,03|| align=right|5,349||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136075)||2002 YD29|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,142|| align=right|14,00|| align=right|5,434||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136076)||2003 AC8|| align=right|13,9|| align=right|3,140|| align=right|0,145|| align=right|17,95|| align=right|5,563||MBA||3. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136077)||2003 AP17|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,196|| align=right|9,44|| align=right|4,543||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136078)||2003 AH30|| align=right|14,1|| align=right|3,178|| align=right|0,135|| align=right|12,10|| align=right|5,666||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136079)||2003 AR36|| align=right|14,4|| align=right|2,694|| align=right|0,297|| align=right|12,28|| align=right|4,421||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136080)||2003 AQ49|| align=right|14,1|| align=right|3,243|| align=right|0,049|| align=right|16,23|| align=right|5,838||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136081)||2003 AH57|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,113|| align=right|21,28|| align=right|5,598||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136082)||2003 AH60|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,125|| align=right|3,71|| align=right|3,628||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136083)||2003 AY65|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,088|| align=right|13,40|| align=right|5,767||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136084)||2003 AE66|| align=right|13,9|| align=right|3,215|| align=right|0,102|| align=right|17,94|| align=right|5,765||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136085)||2003 AQ74|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,133|| align=right|11,27|| align=right|5,588||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136086)||2003 AC77|| align=right|15,3|| align=right|2,732|| align=right|0,202|| align=right|9,33|| align=right|4,515||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136087)||2003 AO86|| align=right|14,0|| align=right|3,176|| align=right|0,098|| align=right|12,56|| align=right|5,659||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136088)||2003 BO7|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,136|| align=right|11,98|| align=right|4,312||MBA||26. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136089)||2003 BG17|| align=right|14,0|| align=right|3,114|| align=right|0,123|| align=right|19,40|| align=right|5,494||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136090)||2003 BZ28|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,082|| align=right|11,92|| align=right|5,461||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136091)||2003 BK31|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,174|| align=right|17,37|| align=right|5,393||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136092)||2003 BN36|| align=right|14,4|| align=right|3,235|| align=right|0,096|| align=right|14,50|| align=right|5,817||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136093)||2003 BA48|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,206|| align=right|2,48|| align=right|3,760||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136094)||2003 BC51|| align=right|17,1|| align=right|2,358|| align=right|0,179|| align=right|1,53|| align=right|3,620||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136095)||2003 BG68|| align=right|15,8|| align=right|2,735|| align=right|0,075|| align=right|13,25|| align=right|4,521||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136096)||2003 CV8|| align=right|14,8|| align=right|3,156|| align=right|0,265|| align=right|15,79|| align=right|5,607||MBA||1. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136097)||2003 CS17|| align=right|14,9|| align=right|2,668|| align=right|0,124|| align=right|11,94|| align=right|4,358||MBA||6. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136098)||2003 DD|| align=right|15,6|| align=right|2,846|| align=right|0,073|| align=right|5,24|| align=right|4,800||MBA||19. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136099)||2003 DD4|| align=right|15,1|| align=right|2,746|| align=right|0,134|| align=right|5,92|| align=right|4,550||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136100)||2003 DW12|| align=right|14,9|| align=right|3,367|| align=right|0,065|| align=right|2,39|| align=right|6,177||MBA||26. února 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(136101)||2003 EA2|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,196|| align=right|16,60|| align=right|5,486||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136102)||2003 EW2|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,092|| align=right|11,47|| align=right|4,523||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136103)||2003 EN22|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,103|| align=right|9,58|| align=right|4,617||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136104)||2003 EO22|| align=right|14,9|| align=right|3,197|| align=right|0,109|| align=right|5,39|| align=right|5,715||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136105)||2003 EC27|| align=right|16,9|| align=right|2,403|| align=right|0,148|| align=right|1,78|| align=right|3,725||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136106)||2003 EW33|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|1,56|| align=right|3,693||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136107)||2003 EY58|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,169|| align=right|13,98|| align=right|4,295||MBA||12. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136108) Haumea||2003 EL61|| align=right|0,2|| align=right|43,32|| align=right|0,190|| align=right|28,21|| align=right|286||CBW||7. března 2003||Sierra Nevada||F. J. Aceituno; P. Santos-Sanz; J. L. Ortiz
|-
|(136109)||2003 FA22|| align=right|17,5|| align=right|2,291|| align=right|0,159|| align=right|4,16|| align=right|3,468||MBA||25. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136110)||2003 FZ60|| align=right|15,7|| align=right|2,706|| align=right|0,075|| align=right|6,19|| align=right|4,451||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136111)||2003 FC79|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,082|| align=right|5,84|| align=right|4,414||MBA||27. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136112)||2003 FY104|| align=right|16,8|| align=right|2,384|| align=right|0,175|| align=right|2,97|| align=right|3,680||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136113)||2003 GA5|| align=right|15,2|| align=right|3,144|| align=right|0,087|| align=right|5,53|| align=right|5,574||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136114)||2003 GU37|| align=right|17,3|| align=right|2,224|| align=right|0,123|| align=right|1,65|| align=right|3,315||MBA||7. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136115)||2003 HC3|| align=right|15,4|| align=right|2,778|| align=right|0,066|| align=right|6,54|| align=right|4,629||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136116)||2003 HA16|| align=right|16,2|| align=right|1,896|| align=right|0,089|| align=right|24,82|| align=right|2,609||MBA||23. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136117)||2003 HL28|| align=right|16,5|| align=right|1,905|| align=right|0,045|| align=right|21,48|| align=right|2,628||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136118)||2003 KV|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,115|| align=right|3,22|| align=right|3,336||MBA||21. května 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(136119)||2003 KH19|| align=right|16,1|| align=right|2,520|| align=right|0,209|| align=right|8,04|| align=right|3,999||MBA||29. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136120)||2003 LG7|| align=right|7,9|| align=right|63,1|| align=right|0,486|| align=right|20,07|| align=right|501||SDO||1. června 2003||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(136121)||2003 OA|| align=right|17,4|| align=right|2,200|| align=right|0,138|| align=right|3,50|| align=right|3,262||MBA||18. července 2003||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(136122)||2003 OQ29|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,223|| align=right|7,55|| align=right|3,345||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136123)||2003 QK40|| align=right|16,8|| align=right|2,401|| align=right|0,160|| align=right|1,62|| align=right|3,719||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136124)||2003 QC56|| align=right|16,4|| align=right|2,447|| align=right|0,210|| align=right|3,34|| align=right|3,828||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136125)||2003 QU65|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,072|| align=right|5,91|| align=right|4,212||MBA||25. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136126)||2003 QN79|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,232|| align=right|6,87|| align=right|3,345||MBA||26. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136127)||2003 RA15|| align=right|14,2|| align=right|3,051|| align=right|0,146|| align=right|11,79|| align=right|5,328||MBA||14. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136128)||2003 SO36|| align=right|17,1|| align=right|2,246|| align=right|0,122|| align=right|0,90|| align=right|3,365||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136129)||2003 SL57|| align=right|17,0|| align=right|2,183|| align=right|0,173|| align=right|4,17|| align=right|3,225||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136130)||2003 SH87|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,238|| align=right|5,62|| align=right|3,533||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136131)||2003 SE96|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|7,89|| align=right|3,451||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136132)||2003 SC98|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,173|| align=right|9,88|| align=right|3,511||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136133)||2003 SC110|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,136|| align=right|6,35|| align=right|3,416||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136134)||2003 SY117|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,018|| align=right|0,77|| align=right|3,537||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136135)||2003 SN138|| align=right|16,7|| align=right|2,182|| align=right|0,157|| align=right|6,08|| align=right|3,222||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136136)||2003 ST147|| align=right|16,3|| align=right|2,237|| align=right|0,030|| align=right|7,62|| align=right|3,346||MBA||21. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136137)||2003 SU188|| align=right|15,6|| align=right|2,810|| align=right|0,116|| align=right|5,43|| align=right|4,709||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136138)||2003 SH199|| align=right|16,1|| align=right|2,239|| align=right|0,126|| align=right|6,24|| align=right|3,350||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136139)||2003 SH201|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,260|| align=right|22,76|| align=right|3,482||MBA||24. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136140)||2003 SS220|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,181|| align=right|4,36|| align=right|3,457||MBA||29. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(136141)||2003 SM228|| align=right|17,5|| align=right|2,222|| align=right|0,152|| align=right|0,68|| align=right|3,312||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136142)||2003 ST235|| align=right|16,6|| align=right|2,211|| align=right|0,169|| align=right|3,27|| align=right|3,288||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136143)||2003 SQ251|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,147|| align=right|4,20|| align=right|3,487||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136144)||2003 SV288|| align=right|16,9|| align=right|2,200|| align=right|0,153|| align=right|6,17|| align=right|3,262||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136145)||2003 SC291|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,176|| align=right|5,49|| align=right|3,349||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136146)||2003 SA294|| align=right|17,1|| align=right|2,198|| align=right|0,245|| align=right|4,19|| align=right|3,258||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136147)||2003 SU296|| align=right|15,1|| align=right|2,534|| align=right|0,250|| align=right|10,89|| align=right|4,033||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136148)||2003 SC306|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,134|| align=right|6,63|| align=right|3,334||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136149)||2003 SR313|| align=right|17,7|| align=right|2,183|| align=right|0,289|| align=right|7,92|| align=right|3,224||MBA||29. září 2003||Goodricke-Pigott||J. W. Kessel
|-
|(136150)||2003 TJ|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,271|| align=right|25,20|| align=right|3,504||MBA||2. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136151)||2003 TM2|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,161|| align=right|9,04|| align=right|3,427||MBA||1. října 2003||Goodricke-Pigott||J. W. Kessel
|-
|(136152)||2003 TQ12|| align=right|16,5|| align=right|2,224|| align=right|0,153|| align=right|5,03|| align=right|3,317||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136153)||2003 TH13|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,206|| align=right|25,93|| align=right|3,462||MBA||2. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136154)||2003 TX14|| align=right|16,9|| align=right|2,222|| align=right|0,144|| align=right|6,69|| align=right|3,311||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136155)||2003 TQ24|| align=right|17,0|| align=right|2,311|| align=right|0,115|| align=right|3,55|| align=right|3,512||MBA||1. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136156)||2003 TX27|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,029|| align=right|14,54|| align=right|4,185||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136157)||2003 TQ39|| align=right|16,9|| align=right|2,309|| align=right|0,147|| align=right|5,33|| align=right|3,509||MBA||2. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136158)||2003 UU14|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,038|| align=right|5,98|| align=right|3,488||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136159)||2003 UE15|| align=right|17,0|| align=right|2,169|| align=right|0,129|| align=right|0,92|| align=right|3,195||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136160)||2003 UU15|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,186|| align=right|2,02|| align=right|3,444||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136161)||2003 US23|| align=right|16,7|| align=right|2,218|| align=right|0,160|| align=right|2,48|| align=right|3,303||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136162)||2003 UR29|| align=right|16,3|| align=right|2,283|| align=right|0,108|| align=right|7,22|| align=right|3,449||MBA||21. října 2003||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(136163)||2003 UY40|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,231|| align=right|2,04|| align=right|3,428||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136164)||2003 UO47|| align=right|16,8|| align=right|2,168|| align=right|0,149|| align=right|1,69|| align=right|3,191||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136165)||2003 UQ48|| align=right|15,3|| align=right|2,530|| align=right|0,131|| align=right|14,04|| align=right|4,024||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136166)||2003 UH73|| align=right|15,4|| align=right|3,101|| align=right|0,078|| align=right|4,42|| align=right|5,461||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136167)||2003 UP85|| align=right|16,8|| align=right|2,215|| align=right|0,150|| align=right|3,32|| align=right|3,295||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136168)||2003 UC98|| align=right|16,5|| align=right|2,410|| align=right|0,128|| align=right|6,63|| align=right|3,741||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136169)||2003 UN109|| align=right|16,6|| align=right|2,290|| align=right|0,143|| align=right|2,42|| align=right|3,464||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136170)||2003 UD118|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,010|| align=right|5,19|| align=right|4,579||MBA||17. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136171)||2003 UE119|| align=right|16,4|| align=right|2,770|| align=right|0,030|| align=right|0,76|| align=right|4,608||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136172)||2003 US123|| align=right|16,3|| align=right|2,712|| align=right|0,148|| align=right|10,13|| align=right|4,465||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136173)||2003 UU129|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,130|| align=right|6,83|| align=right|3,550||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136174)||2003 UJ132|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,195|| align=right|5,88|| align=right|3,446||MBA||19. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136175)||2003 UV132|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,122|| align=right|5,83|| align=right|3,566||MBA||19. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136176)||2003 UU141|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,044|| align=right|6,47|| align=right|4,475||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136177)||2003 UY143|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,169|| align=right|5,48|| align=right|3,342||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136178)||2003 UJ146|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,132|| align=right|6,35|| align=right|3,508||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136179)||2003 UE147|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,097|| align=right|7,89|| align=right|3,630||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136180)||2003 UJ183|| align=right|16,7|| align=right|2,268|| align=right|0,082|| align=right|1,94|| align=right|3,415||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136181)||2003 UB199|| align=right|17,2|| align=right|2,162|| align=right|0,031|| align=right|0,93|| align=right|3,178||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136182)||2003 UE202|| align=right|17,7|| align=right|2,370|| align=right|0,144|| align=right|0,98|| align=right|3,648||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136183)||2003 UH208|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,323|| align=right|15,27|| align=right|4,299||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136184)||2003 UV209|| align=right|16,2|| align=right|2,240|| align=right|0,246|| align=right|3,81|| align=right|3,353||MBA||23. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136185)||2003 UH210|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,103|| align=right|10,43|| align=right|3,621||MBA||23. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136186)||2003 UV210|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,124|| align=right|7,17|| align=right|3,495||MBA||23. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136187)||2003 UP218|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,234|| align=right|8,06|| align=right|3,440||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136188)||2003 UC232|| align=right|17,2|| align=right|2,886|| align=right|0,071|| align=right|2,52|| align=right|4,902||MBA||24. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136189)||2003 UT237|| align=right|17,4|| align=right|2,119|| align=right|0,163|| align=right|1,17|| align=right|3,083||MBA||23. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136190)||2003 UU243|| align=right|16,4|| align=right|2,204|| align=right|0,176|| align=right|1,57|| align=right|3,272||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136191)||2003 UU247|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,131|| align=right|6,26|| align=right|3,465||MBA||24. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(136192)||2003 UT253|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,207|| align=right|23,65|| align=right|3,434||MBA||22. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136193)||2003 UX256|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,175|| align=right|4,24|| align=right|3,360||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136194)||2003 UX267|| align=right|16,7|| align=right|2,219|| align=right|0,192|| align=right|1,93|| align=right|3,304||MBA||28. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136195)||2003 UU276|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,063|| align=right|4,94|| align=right|3,692||MBA||30. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136196)||2003 UF279|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,163|| align=right|5,95|| align=right|3,486||MBA||26. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136197)||2003 UH287|| align=right|17,4|| align=right|2,324|| align=right|0,181|| align=right|2,80|| align=right|3,542||MBA||22. října 2003||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(136198)||2003 UJ296|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,031|| align=right|0,60|| align=right|4,641||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136199) Eris||2003 UB313|| align=right|-1,2|| align=right|67,7|| align=right|0,441|| align=right|44,18|| align=right|557||SDO BIN||21. října 2003||Palomar||M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(136200)||2003 VS5|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,101|| align=right|6,90|| align=right|3,798||MBA||15. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136201)||2003 VM8|| align=right|17,4|| align=right|2,200|| align=right|0,215|| align=right|0,91|| align=right|3,263||MBA||15. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136202)||2003 WY3|| align=right|16,2|| align=right|2,302|| align=right|0,163|| align=right|5,40|| align=right|3,491||MBA||18. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136203)||2003 WD6|| align=right|16,7|| align=right|2,311|| align=right|0,201|| align=right|4,13|| align=right|3,513||MBA||18. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136204)||2003 WL7|| align=right|8,7|| align=right|20,08|| align=right|0,256|| align=right|11,18|| align=right|90,0||CNT||16. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136205)||2003 WM10|| align=right|15,8|| align=right|2,237|| align=right|0,143|| align=right|6,42|| align=right|3,346||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136206)||2003 WN19|| align=right|15,8|| align=right|2,248|| align=right|0,152|| align=right|6,26|| align=right|3,370||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136207)||2003 WW19|| align=right|16,0|| align=right|2,292|| align=right|0,188|| align=right|5,67|| align=right|3,469||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136208)||2003 WD20|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,157|| align=right|7,23|| align=right|3,408||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136209)||2003 WF20|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,261|| align=right|7,45|| align=right|3,413||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136210)||2003 WG30|| align=right|16,6|| align=right|2,396|| align=right|0,107|| align=right|3,01|| align=right|3,708||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136211)||2003 WN33|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,108|| align=right|5,31|| align=right|3,742||MBA||18. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136212)||2003 WA35|| align=right|16,2|| align=right|2,286|| align=right|0,120|| align=right|3,29|| align=right|3,455||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136213)||2003 WJ50|| align=right|15,4|| align=right|2,528|| align=right|0,137|| align=right|13,56|| align=right|4,020||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136214)||2003 WM50|| align=right|16,3|| align=right|2,251|| align=right|0,204|| align=right|6,24|| align=right|3,376||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136215)||2003 WK61|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,051|| align=right|12,87|| align=right|4,035||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136216)||2003 WK71|| align=right|17,0|| align=right|2,319|| align=right|0,036|| align=right|1,29|| align=right|3,531||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136217)||2003 WK72|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,197|| align=right|4,99|| align=right|3,379||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136218)||2003 WR73|| align=right|16,7|| align=right|2,239|| align=right|0,168|| align=right|2,17|| align=right|3,349||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136219)||2003 WZ76|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,178|| align=right|10,05|| align=right|3,673||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136220)||2003 WO78|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,165|| align=right|3,28|| align=right|3,558||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136221)||2003 WW80|| align=right|16,4|| align=right|2,276|| align=right|0,246|| align=right|2,31|| align=right|3,434||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136222)||2003 WE82|| align=right|16,0|| align=right|2,218|| align=right|0,155|| align=right|6,79|| align=right|3,302||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136223)||2003 WL84|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,112|| align=right|6,04|| align=right|3,502||MBA||19. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(136224)||2003 WH86|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,129|| align=right|5,55|| align=right|3,555||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136225)||2003 WJ99|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,083|| align=right|4,92|| align=right|3,842||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136226)||2003 WH100|| align=right|16,6|| align=right|2,380|| align=right|0,136|| align=right|7,09|| align=right|3,670||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136227)||2003 WZ103|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,154|| align=right|1,16|| align=right|3,320||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136228)||2003 WN106|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,196|| align=right|6,24|| align=right|3,612||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136229)||2003 WG112|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,110|| align=right|5,27|| align=right|3,808||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136230)||2003 WC117|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,084|| align=right|5,45|| align=right|3,615||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136231)||2003 WH118|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,139|| align=right|7,08|| align=right|3,522||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136232)||2003 WH119|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,167|| align=right|7,24|| align=right|3,401||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136233)||2003 WX120|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,202|| align=right|4,56|| align=right|3,386||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136234)||2003 WA121|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,151|| align=right|4,51|| align=right|3,471||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136235)||2003 WL122|| align=right|16,1|| align=right|2,486|| align=right|0,084|| align=right|5,44|| align=right|3,919||MBA||20. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136236)||2003 WP137|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,105|| align=right|4,87|| align=right|3,508||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136237)||2003 WU141|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,077|| align=right|14,25|| align=right|4,197||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136238)||2003 WX141|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,214|| align=right|4,47|| align=right|3,493||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136239)||2003 WG142|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,236|| align=right|1,72|| align=right|3,483||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136240)||2003 WY143|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,144|| align=right|11,51|| align=right|3,746||MBA||21. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136241)||2003 WM170|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,218|| align=right|10,13|| align=right|3,509||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136242)||2003 XZ|| align=right|16,5|| align=right|2,297|| align=right|0,156|| align=right|6,72|| align=right|3,481||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136243)||2003 XY2|| align=right|17,1|| align=right|2,353|| align=right|0,133|| align=right|5,93|| align=right|3,608||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136244)||2003 XV3|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,076|| align=right|5,48|| align=right|3,685||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136245)||2003 XE4|| align=right|16,9|| align=right|2,173|| align=right|0,194|| align=right|4,23|| align=right|3,203||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136246)||2003 XN5|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,143|| align=right|6,21|| align=right|3,286||MBA||3. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136247)||2003 XU5|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,172|| align=right|2,43|| align=right|3,463||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136248)||2003 XK9|| align=right|15,2|| align=right|2,548|| align=right|0,131|| align=right|11,93|| align=right|4,066||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136249)||2003 XP15|| align=right|16,3|| align=right|2,167|| align=right|0,180|| align=right|3,15|| align=right|3,189||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136250)||2003 XP16|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,128|| align=right|7,02|| align=right|3,585||MBA||14. prosince 2003||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu,
BIN – binární objekt.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek